Джордж Фре́дерик Финк (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады чемпион  и  1966 года.

Играл на позиции .

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().

 Команда «всех звёзд» () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работал во многих компаниях в нефтяном и газовом бизнесе, в том числе как исполнительный директор () или президент. В 1966 году, когда команда с его участием стали чемпионами Канады и мира, работал в компании Clarkson Gordon & Co.

Примечания

Ссылки 
 George Fink – Curling Canada Stats Archive
 Видео:  (YouTube-канал «Curling Canada»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу